Ben Lake est un nom pouvant désigner:

 (né en 1990), joueur de hockey sur glace britannique
Ben Lake (né en 1993), homme politique gallois

Voir aussi

Lake, Ben